Cornucalanus är ett släkte av kräftdjur. Cornucalanus ingår i familjen Phaennidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Cornucalanus